El nombre propio Megara o Mégara puede referirse a:
 Mégara, ciudad griega del Ática;
 Mégara Hiblea, antigua colonia griega de Sicilia; 
 Mégara, la primera mujer de Heracles;
 Megara, caudillo de la ciudad de Numancia.
 Megara, un guerrero hispano del siglo II a. C.
 Megara, un extenso suburbio de la antigua ciudad de Cartago, mencionado en la novela Salambó, de Flaubert.
 Megara, banda de rock española.